Las siglas COI pueden referirse a:

 Comité Olímpico Internacional, organismo encargado de los juegos olímpicos modernos.
 Congreso Ornitológico Internacional, encuentro internacional de ornitólogos.
 Comisión del Océano Índico, organización intergubernamental que une a Comores, Madagascar, Mauricio, Francia (por Reunión) y las Seychelles por su relación con el Índico.
 Consejo Oleícola Internacional, organización intergubernamental que reúne a los mayores productores y exportadores de aceite de oliva y aceitunas de mesa.

A su vez, Coi puede referirse a:

 Cerro Coi, montículo situado en el noreste del Departamento Central, Paraguay. 

Siglas